Sandy Hook – penisola del New Jersey
 Sandy Hook – villaggio della città di Newtown, nella Contea di Fairfield in Connecticut
 Sandy Hook – comune del Kentucky, nella Contea di Elliott
 Sandy Hook – comunità non incorporata dell'Indiana, nella Contea di Daviess
 Sandy Hook – comunità non incorporata del Maryland, nella Contea di Washington
 Sandy Hook – comunità non incorporata del Mississippi, nella Contea di Marion
 Sandy Hook – comunità non incorporata del Missouri, nella Contea di Moniteau
 Sandy Hook – comunità non incorporata della Virginia, nella Contea di Goochland
 Sandy Hook – census-designated place del Wisconsin, nella Contea di Grant